

Населені пункти та їхні частини

 Кособуди — село в гміні Звежинець Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кособуди — село в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Кособуди — село в гміні Злоценець Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Кособуди — частина села Жуків (Жукув) у гміні Чесанів Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кособуди — осада в гміні Білий Бур Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки